Ficção
 Juiz Dredd, personagem de quadrinhos
 Judge Dredd, filme (1995) com Sylvester Stallone
 Dredd (filme), filme (2012) com Karl Urban

Ver também
 Dred Scott, escravizado nos EUA

Desambiguações de artes